Castellví de la Marca – provincia di Barcellona
Castellví de Rosanes – provincia di Barcellona